Фаркаша има више значења:

 Фаркаша (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фаркаша (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Фаркаша (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Фаркаша (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Фаркаша (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији